Les Currie Cup sont des compétitions créées à la fin du XIXe siècle par Sir Donald Currie permettant aux différentes provinces sud-africains de s'affronter. Au total, cinq Currie Cup furent créées :

 , après une série de matchs amicaux se tenant en 1888, la première édition se tenant en 1889. Elle porte aujourd'hui le nom de Sunfoil Series ;
 Currie Cup (rugby à XV), la première édition se tenant en 1887.
 Currie Cup (football), la première édition se tenant en 1892. Elle disparue en 1990.
 Currie Cup (water-polo),  la première édition se tenant en 1900. 
 Currie Cup (natation)

Notes et références